Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2019 war ein Billardturnier, das vom 10. bis 14. November 2019 im BK Virus in Czernowitz stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainischer Meister wurde Dmytro Biloserow, der sich im Finale gegen Mykyta Adamez mit 7:4 durchsetzte. Den dritten Platz belegten Illja Nepejpiwo und Anatolij Sokalskyj. Titelverteidiger Maksym Lawrynenko nahm nicht teil.

Bei den Damen sicherte sich Marija Pudowkina nach 2014 und 2015 ihren dritten Titel. Auf die ehemalige Weltmeisterin folgte Chrystyna Schewtschenko auf dem zweiten Platz und Titelverteidigerin Ljubow Schyhajlowa belegte Rang drei.

Herrenturnier

Modus 
Die acht Bestplatzierten der nationalen Rangliste waren im Achtelfinale gesetzt. Die übrigen 51 Teilnehmer ermittelten im Doppel-K.-o.-System die acht weiteren Qualifizierten für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (18 Sieger der Hauptrunde und 14 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Gewinnerrunde 
8 Spieler (Sieger der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
4 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (2 Sieger der 1. Verliererrunde und 14 Verlierer der Hauptrunde gegen 16 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

5. Verliererrunde 
8 Spieler (Sieger der 4. Verliererrunde)

|

|}
|}

6. Verliererrunde 
8 Spieler (Sieger der 5. Verliererrunde gegen Verlierer der 3. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die fünf Teilnehmerinnen traten im Gruppenmodus gegeneinander an.

Turnierplan 

|}

Einzelnachweise 

2019
Billardveranstaltung 2019
Sport (Czernowitz)